Oreovica je lahko:
 Oreovica, Pirot (Srbija)
 Oreovica, Žabari (Srbija)